Царі стародавнього Риму () — легендарні правителі стародавнього Риму до заснування Республіки. Римські першоджерела (в тому числі і Тіт Лівій) згадують сімох царів:

Родовід Римських Правителів

Посилання 

 Древнейший период истории Рима  
 Царский Рим и ранняя Республика  

Стародавній Рим
Царі стародавнього Риму